Мінливість — властивість організмів
 Мінливість — у мінералогії
 Мінливість — у геології
 Мінливість — у генетиці

Посилання